Гран-Шан () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Расположен на территории двух округов: шесть коммун входят в состав округа Ван, одиннадцать — в состав округа Понтиви.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Брандиви, Гран-Шан, Кольпо, Локмарья-Гран-Шан, Локмине, Мёкон, Плескоп и Плодрен.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в его состав вошли коммуны упраздненных кантонов Локмине и Роан.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуны Мустуар-Ремёнголь, Незен и Ремёнголь образовали новую коммуну Эвелис.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Брандиви (1 300 чел.)
 Бреан (2 289 чел.)
 Гран-Шан (5 552 чел.)
 Кольпо (2 192 чел.)
 Креден (1 520 чел.)
 Морбиан (979 чел.)
 Локельтас (1 885 чел.)
 Локмарья-Гран-Шан (1 708 чел.)
 Локмине (4 505 чел.)
 Мустуар-Ак (1 733 чел.)
 Плёгрифет (1 297 чел.)
 Плодрен (1 953 чел.)
 Плюмлен (2 770 чел.)
 Раднак (1 067 чел.)
 Регини (1 964 чел.)
 Роан (1 636 чел.)
 Эвелис (3 483 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,8 % голосов против 28,5 % у Марин Ле Пен и 15,1 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 55,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 25,5 %, Марин Ле Пен – 22,9 %, Франсуа Фийон – 20,7 %, Жан-Люк Меланшон – 15,3 %; 2 тур: Макрон – 64,7 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,9 %, Франсуа Олланд — 23,8 %, Марин Ле Пен — 19,2 %; 2 тур: Саркози — 51,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Плюмлен Пьер Геган (Pierre Guégan) и первый вице-мэр коммуны Гран-Шан Доминик Ле Мёр (Dominique Le Meur) (оба ― Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан